Doeschka Meijsing, Nederlands schrijver
Geerten Meijsing, Nederlands schrijver 
Monica Meijsing, Nederlands filosoof